Vejlen henviser til flere stednavne:
 Vejlen (Jammerbugt Kommune) – vandareal i Gjøl Sogn og Øland Sogn, Jammerbugt Kommune
 Vejlen (Thisted Kommune) – vandareal i Boddum Sogn, Thisted Kommune
 Vejlen (Svendborg Kommune) – bebyggelse i Bjerreby Sogn, Svendborg Kommune
 Vejlen (Aalborg Kommune) – landsby i Vadum Sogn, Aalborg Kommune
 Vejlen/Ulvedyb, en sø eller inddæmmet fjordarm ved Limfjorden i Gjøl og Øland Sogne, i Jammerbugt Kommune.